Бакстон — топоним: 

 Австралия 
  — город в штате Виктория.
  — село в штате Новый Южный Уэльс.
 Болгария 
  — квартал в столице Болгарии Софие.
 Великобритания 
 Бакстон — курортный город в графстве Дербишир.
  — село в графстве Дербишир.
 Гайана 
  — село в регионе Демерара-Махаиса.
 Канада 
  — невключённая территория в объединённом муниципалитете Чатем-Кент провинции Онтарио.
 Сейшельские Острова 
  — округ, включающий остров Маэ.
 США 
  — город в округе Йорк штата Мэн.
  — невключённая территория на острове Хаттерс (округ Дейр, Северная Каролина).
  — город в округе Трейлл штата Северная Дакота.
  — невключённая террия в округе Вашингтон штата Орегон.
 См. также 
 Бакстон (значения) — другие значения.